Gönül est un prénom et un nom de famille turc.

Prénom 
  (1932–2015), actrice turque ;
 Gönül Ülkü Özcan (1931–2016), actrice turque ;
  (née en 1943), universitaire et écrivaine turque ;
  (née en 1932), chanteuse turque.

Nom de famille 
 Gökhan Gönül (né en 1985), footballeur turc ;
 Müjgan Gönül (née en 1985), actrice turque ;
 Tayfun Gönül (1958–2012), anarchiste et écrivain turc ;
 Vecdi Gönül (né en 1939), homme politique turc.

Notes et références 

Prénom turc
Prénom féminin
Homonymie de patronyme turc